

Кемер — село, Амангельдинський район, Костанайська область
 Кемер — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Кемер — село, Ордабасинський район, Туркестанська область
 Кемер — село, Теректинський район, Західноказахстанська область
 Кемер — село, Уїльський район, Актюбинська область

Кемер — місто та район в провінції Анталія
 Кемер — місто та район в провінції Бурдур

Див. також 
 Аккемер
 Жаркемер
 Каракемер